Ротерму́ндт () — немецкая фамилия:
 Ротермундт, Адольф (1846—1930) — немецкий предприниматель и коллекционер искусства
 Ротермундт, Юлиус Людвиг (1827—1890) — немецкий промышленник.